Speed of Light peut désigner :
Speed of Light, un single d'Iron Maiden extrait de l'album The Book of Souls.
Speed of Light, un album de Corbin Bleu.
Speed of Light, une chanson de Stratovarius.